Vicco-von-Bülow-Gymnasium oder Vicco-von-Bülow-Schule  ist der Name folgender nach Vicco von Bülow (Loriot) benannter Schulen:
 Vicco-von-Bülow-Gymnasium (Falkensee), Land Brandenburg
 Vicco-von-Bülow-Gymnasium (Stahnsdorf), Land Brandenburg
 Vicco-von-Bülow-Oberschule Vienenburg, Goslar